Подгорија има више значења:

 Подгорија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Подгорија (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Подгорија (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији